Myllykallio – ett berg och park i stadsdelen Drumsö i Helsingfors, se Kvarnberget, Helsingfors 
Myllykallio (ö i Kotka), ö i Kotka,  (3 ha)<